Jurassic World™ Alive (Jurassic World™ К жизни) —  игра на основе определения местоположения в жанре дополненной реальности для мобильных устройств под управлением iOS и Android от разработчика Ludia Inc., выпущенная 14 марта 2018 года.

Описание игры 
6 марта 2018 года компания Universal объявила о запуске предстоящей игры по мотивам франшизы «Парк Юрского периода».
Игра основана на фильме «Мир юрского периода». Управление и интерфейс игры напоминают Pokémon Go, которая также использует датчики GPS и сенсоры мобильных устройств в игровом процессе. На момент выпуска в игре присутствовало более 100 динозавров, и ожидается что с дальнейшими обновлениями их количество будет увеличиваться. Игра позволяет игроку создать свою коллекцию динозавров, которых в дальнейшем можно использовать в битвах с другими игроками. Игра также даёт возможность игрокам создавать своих собственные динозавров, используя гибридную ДНК.

Примечания

Ссылки 

Компьютерные игры 2018 года
Экономические симуляторы
Компьютерные игры по «Парку юрского периода»
Игры для iOS
Игры для Android
Приложения с дополненной реальностью
Компьютерные игры Free-to-play
Многопользовательские игры
Проприетарное кроссплатформенное программное обеспечение
Компьютерные игры, разработанные в США
Продукция, распространяемая цифровой дистрибуцией